Арс-Дійо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на південний схід від Парижа, 140 км на північний захід від Діжона, 33 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 272 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 586,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Арс-Дійо на сайті французького Національного інституту географії
 Арс-Дійо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арс-Дійо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна